Първенството на Нидерландската футболна лига 1888/1889 е първият национален футболен турнир в Нидерландия. Седем клуба от Амстердам, Хага, Хаарлем и Ротердам участват в състезание, което впоследствие ще бъде наречено Първа лига Запад (Eerste Klasse West). Но тъй като единствено западната област на Нидерландия провежда шампионат по онова време, може да се приеме, че това е и първия национален шампионат. Отборът на ВВ Конкордия от Ротердам печели първенството, въпреки това този сезон е неофициален, тъй като отборите не са изиграли равен брой срещи помежду си.

Крайно класиране 

1 Шампионатът не се счита за официален поради неравния брой мачове, изиграни между отборите.

Източници

Външни препратки 
 RSSSF Netherlands Football League Championships 1898 – 1954

Турнири по футбол в Нидерландия